Antoni Sym (1862–1935) – polski leśnik
 Antoni Sym (1911–1941) –  pilot sportowy, pilot PLL LOT, porucznik pilot w 304 Dywizjonie